Résultats détaillés de l'édition 1990 du tournoi de tennis professionnel de Wimbledon qui est disputée du 25 juin au .

Faits marquants 
Pour la troisième année consécutive, la finale homme oppose le Suédois Stefan Edberg à l'Allemand Boris Becker. Comme en 1988, elle tourne à l'avantage du Suédois, qui obtient ainsi un deuxième sacre sur le gazon londonien.

Dans le tableau féminin, la double tenante du titre, l'Allemande Steffi Graf, est éliminée à la surprise générale en demi-finale par l'Américaine Zina Garrison. Cependant, celle-ci ne réédite pas l'exploit en finale face à sa compatriote Martina Navrátilová. À 33 ans, cette dernière remporte son neuvième et dernier titre en simple à Wimbledon, un record jusqu'ici inégalé.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du simple messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double mixte du tournoi de Wimbledon
 Saison 1990 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Site de l'ATP

Navigation 

1990
Wimbledon
Wimbledon
Sport en Angleterre en 1990
Tennis en juin 1990
Tennis en juillet 1990